

Administratif 
 L'arrondissement administratif de l'Emmental est un des 10 arrondissements administratifs du canton de Berne en Suisse.

Toponymie
 L'Emmental est une région centrée autour de la vallée de la rivière Emme dans le canton de Berne en Suisse.

Produits agricoles gastronomiques
 L’emmental est le nom générique d'un fromage à pâte dure provenant à l'origine de la région du même nom en Suisse, aujourd'hui également fabriqué de façon industrielle dans plusieurs pays européens. Ceux-là ont soit une AOP, soit une IGP :
 L’emmentaler est une appellation d'origine contrôlée suisse et une appellation d'origine protégée reconnue par la Communauté européenne, désignant un fromage à pâte pressée cuite fabriqué en Suisse.
 L'Allgäuer Emmentaler est une AOP désignant un fromage à pâte pressée cuite fabriqué en Allgäu en Allemagne.
 L’emmental français est-central est une indication géographique protégée désignant un fromage à pâte pressée cuite fabriqué en France.
 L’emmental de Savoie est une IGP désignant un fromage à pâte pressée cuite produit en France.

Logique
 Le paradoxe de l'emmental est un pseudo syllogisme, c'est-à-dire un faux syllogisme.

voir aussi 
 Hemmental